Кадим Раймонд Матурин-Харрис (; 8 июня 1993 года, Лондон, Англия) — английский футболист, нападающий клуба «Самсунспор».

Карьера 
Кадим Харрис является воспитанником «Уиком Уондерерс». За клуб дебютировал в матче против «Йовил Таун». Всего за «Уиком Уондерерс» Кадим Харрис сыграл 26 матчей. 30 января 2012 года перешёл в «Кардифф Сити». За клуб дебютировал в матче против «Маклсфилд Таун» в Кубке Англии.

В 2013 году был отдан в аренду в «Брентфорд». За клуб дебютировал в матче против «Колчестер Юнайтед», где тут же забил свой первый гол. Всего за «Брентфорд» Кадим Харрис сыграл 11 матчей, где забил гол. Свой первый гол за «Кардифф Сити» забил в ворота всё того же «Брентфорда».

В 2015 году был отдан в аренду в «Барнсли». За клуб дебютировал в матче против «Брэдфорда». Всего за «Барнсли» Кадим Харрис сыграл 13 матчей. Всего за «Кардифф Сити» Харрис сыграл 79 матчей, в том числе 13 матчей в английской Премьер-лиге, где забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.

В 2019 году перешёл в «Шеффилд Уэнсдей». За клуб дебютировал в матче против «Рединга», где тут же забил гол. Всего за два сезона за «Шеффилд Уэнсдей» Кадим Харрис сыграл 88 матчей, где забил 3 гола и отдал 9 голевых передач.

20 сентября перешёл в «Металлист». За клуб дебютировал в матче против «Десны», в этой же игре он забил свой дебютный гол.

30 марта был отдан в аренду в «Тузласпор». За клуб дебютировал в матче против футбольного клуба «Умраниеспор». В матче против «Денизлиспор» забил гол и получил две жёлтых карточки, а в матче против «Аданаспор» оформил дубль. Всего за клуб сыграл 6 матчей, где забил 3 мяча.

24 июля 2022 года подписал контракт с турецким «Самсунспором». Контракт рассчитан на 2 года. За клуб дебютировал в матче против «Алтая», где забил гол. Из-за травмы колена и дефицита тренировочной практики пропустил 63 дня.

Примечания 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Уиком Уондерерс»
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Металлист» (2019)
Игроки ФК «Тузласпор»
Игроки ФК «Самсунспор»